Johann Ludwig Krapf – missionario tedesco
 Norbert Krapf – ex ciclista su strada svizzero
 Sabine Krapf – ex schermitrice e pentatleta tedesca